Het seizoen 2000/01 was het zestiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Alle 15 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SS Folgore/Falciano verloor in de finale van deze nacompetitie van SS Cosmos. De club pakte op deze manier zijn eerste landstitel en plaatste zich voor de voorronde van de UEFA Cup 2001/02.

SS Juvenes en SGS Dogana fuseerden aan het begin van het seizoen en vormden de nieuwe club AC Juvenes/Dogana.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2000/01